Das China Masters 2017 fand vom 18. bis zum 23. April 2017 im Olympic Sports Center Xincheng Gymnasium in Changzhou in China statt.

Herreneinzel

Setzliste 
 Lin Dan (Halbfinale)
 Tian Houwei (Champion)
 Qiao Bin (Finale)
 Huang Yuxiang (Halbfinale)
 Hsu Jen-hao (Viertelfinale)
 Kanta Tsuneyama (Viertelfinale)
 Lin Yu-hsien (2. Runde)
 Zhao Junpeng (2. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Untere Hälfte

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Dameneinzel

Setzliste 
 Chen Yufei (Viertelfinale)
 Aya Ohori (Champion)
 Ayumi Mine (1. Runde)
 Lee Chia-hsin (1. Runde)
 Saena Kawakami (Finale)
 Sung Shuo-yun (1. Runde)
 Chen Szu-yu (1. Runde)
 Gao Fangjie (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Chen Hung-ling / Wang Chi-lin (Champion)
 Huang Kaixiang / Wang Yilu (Viertelfinale)
 Lu Ching-yao / Yang Po-han (2. Runde)
 Liu Cheng / Zhang Nan (Viertelfinale)
 Takuto Inoue / Yūki Kaneko (Finale)
 Berry Angriawan / Hardianto (Halbfinale)
 Chooi Kah Ming / Low Juan Shen (Viertelfinale)
 Liao Kuan-hao / Lu Chia-bin (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Huang Dongping / Li Yinhui (Halbfinale)
 Tiara Rosalia Nuraidah / Rizki Amelia Pradipta (Viertelfinale)
 Chiang Kai-hsin / Hung Shih-han (2. Runde)
 Huang Yaqiong / Tang Jinhua (Finale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Zhang Nan / Li Yinhui (Halbfinale)
 Hafiz Faizal / Shella Devi Aulia (Halbfinale)
 Yogendran Krishnan /  Prajakta Sawant (zurückgezogen)
 Liao Min-chun / Chen Hsiao-huan (Finale)
 Wang Yilu / Huang Dongping (Champion)
 Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (2. Runde)
 Han Chengkai / Chen Lu (Viertelfinale)
 Tan Qiang / Zhou Chaomin (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2017
Badmintonwettbewerb in Changzhou
Badminton 2017